Леи може да се отнася за:

 Леи – езеро в Италия
 Леи – съд от Китай
 Леи – племе
 Лея – парична единица